Campagna dell'Africa Orientale Tedesca della prima guerra mondiale
 Campagna dell'Africa Orientale Italiana della seconda guerra mondiale